Acqueville se poate referi:
Acqueville, Calvados, comună în departamentul Calvados, Franța
Acqueville, Manche, comună în departamentul Manche, Franța